Giuseppe Mifsud Bonnici – magistrato, accademico e scacchista maltese
 Karmenu Mifsud Bonnici – politico maltese
 Ugo Mifsud Bonnici – avvocato e politico maltese